Coyame kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coyame, Veracruz, Catemaco, 
 Coyame, Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar